Distretto 2, distretto della città di Düsseldorf in Germania
Distretto 2, distretto della contea di Grand Bassa in Liberia